Escudo — arma de defesa
Escudo (heráldica) — parte principal da figura que forma um brasão em heráldica
Scutum — constelação do hemisfério celestial sul
Escudo (geologia) — ou escudo cristalino; designação dada em geologia a determinadas porções da crusta continental
Escudo (biologia) — estrutura óssea externa presente em alguns animais, como tartarugas, crocodilos e aves

Unidades monetárias
Escudo (moeda) — nome de várias moedas
Escudo português
Escudo insulano — antiga moeda que circulou nos Açores, Portugal
Escudo da Índia Portuguesa
Escudo angolano
Escudo de Moçambique
Escudo timorense
Escudo cabo-verdiano
Escudo (França)
Escudo boliviano
Real espanhol — em que um dos seus múltiplos era o escudo

Modelos de automóveis
Fiat Scudo
Suzuki Vitara — também conhecido como Suzuki Escudo

Ver também
Sistema Monetário Europeu — Antecessor do Banco Central Europeu, que administrava uma espécie de moeda, o ECU (European Currency Unit), antecessor do euro